O nome Emilia foi usado para dar nome a oito ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste.
 Tempestade tropical Emilia (1978) - Tempestade tropical a oeste do México. Não ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Emilia (1982) - Tempestade tropical a sudeste do Havaí. Não ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Emilia (1988) - Tempestade tropical a oeste do México. Não ameaçou a costa.
 Furacão Emilia (1994) - Furacão de categoria 5, sendo que suas bandas externas de chuva afetaram a porção meridional do arquipélago do Havaí, causando alguns danos.
 Tempestade tropical Emilia (2000) - Tempestade tropical a oeste do México. Não ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Emilia (2006) - Tempestade tropical que moveu-se paralelamente à costa pacífica do México, provocando danos leves na Península da Baixa Califórnia.
 Furacão Emilia (2012) - Forte furacão de categoria 4 que se formou no oceano aberto.
 Tempestade tropical Emilia (2018) - Tempestade tropical a oeste do México. Não ameaçou a costa.

Desambiguação